Мартиново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области. Входит в состав Насвинской волости.

География 
Расположена на реке Смердель, в 33 км к северу от города Новосокольники и в 3 км к западу от волостного центра, деревни Насва.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 150 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района